Por Grupo de los 24 puede referirse a:

 G24, grupo de países en vías de desarrollo.
 Grupo de Estudios Constitucionales, grupo de 24 personalidades chilenas.
 Grupo del 24, serie de dibujantes de shōjo manga.